Scorpios (schommelschip)
Scorpios (band)